Vittra es el primer disco de la banda de black metal de Suecia Naglfar en el año de 1995

Lista de canciones 
 "As The Twilight Gave Birth To The Night" – 6:27
 "Enslave The Astral Fortress" – 5:06
 "Through The Midnight Spheres" – 5:27
 "The Eclipse Of Infernal Storms" – 4:18
 "Emerging From Her Weepings" – 6:41
 "Failing Wings" – 4:10
 "Vittra" – 2:53
 "Sunless Dawn" – 4:54
 "Exalted Above Thrones" – 6:16

Reedición canciones extras
 "12th Rising" – 4:25
 "The Evil That Men Do" (Iron Maiden Cover) – 4:45
 "Pleasure To Kill" (Kreator Cover) – 3:58

Álbumes de Naglfar
Álbumes de 1995
Álbumes en inglés
Álbumes de black metal